CMA CGM Zheng He bezeichnet folgende Schiffe: 

 ursprünglich geplanter Name der CMA CGM Jules Verne (2013), siehe CMA-CGM-Marco-Polo-Typ
 ein 2015 in Dienst gestelltes Containerschiff, siehe CMA-CGM-Kerguelen-Typ #Die Schiffe (Auswahl)